Radkow steht für:

 Radków, Stadt in Polen
 Radkovy, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Radkov